Pavel Kadikov (), ruski hokejist, * 11. februar 1966, Moskva, Rusija.

Kadikov je v sovjetski oziroma ruski ligi igral za klube Krila Sovjetov, SKA Kalinin, Voronež Buran, Torpedo Gorki in Torpedo Nižni-Novgorod. V sezonah 1993/94 in 1994/95 je igral za HK Jesenice v slovenski ligi in s klubom obakrat osvojil tudi naslov državnega prvaka, sam pa je bil drugi oziroma tretji strelec lige.  V preostanku kariere je igral v več evropskih ligah, kariero pa končal pri ruskem nižjeligašu MGU Moskva.

Pregled kariere

|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 84
|
| 5
| 3
| 6
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA Kalinin
| Sovjetska 2. liga
| 85/86
|
| 61
| 28
| 19
| 47
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 34
| 3
| 2
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 48
| 9
| 7
| 16
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Voronež Buran
| Sovjetska 2. liga
| 87/88
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 24
| 3
| 3
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 29
| 5
| 9
| 14
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Nižni-Novgorod
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 40
| 7
| 7
| 14
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 91/92
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 92/93
|
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 92/93
|
| 9
| 7
| 3
| 10
|
| 0
|
| 2
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 93/94
|
|
| 40
| 48
| 88
|
|
|
|
| 10
| 7
| 17
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 94/95
|
| 14
| 8
| 21
| 29
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Amiens
| Francoska liga
| 95/96
|
| 28
| 11
| 22
| 33
|
| 4
|
| 13
| 5
| 11
| 16
|
| 2
|-
| Wiener EV
| Evropska liga
| 96/97
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| -5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Briançon
| Francoska 2. liga
| 98/99
|
|
| 27
| 19
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MGU Moskva
| Ruska 3. liga
| 99/00
|
| 32
| 14
| 24
| 38
|
| 53
|
| 4
| 0
| 4
| 4
|
| 4
|-
| MGU Moskva
| Vzhodnoevropska liga
| 01/02
|
| 33
| 16
| 12
| 28
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MGU Moskva
| Vzhodnoevropska liga
| 02/03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 388
| bgcolor="#7FFF00" | 181
| bgcolor="#7FFF00" | 209
| bgcolor="#7FFF00" | 390
| bgcolor="#7FFF00" | -5
| bgcolor="#7FFF00" | 143
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
|}

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Ruski hokejski levokrilni napadalci
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti SKA Kalinin
Hokejisti Voronež Buran
Hokejisti Torpedo Gorki
Hokejisti Torpedo Nižni-Novgorod
Hokejisti HC Fribourg-Gottéron
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HC Amiens
Hokejisti Wiener EV
Hokejisti HC Briançon
Hokejisti MGU Moskva
Moskovski športniki